Foresti ist der Familienname folgender Personen:

 Annunciata Foresti (* 1953), Malerin und Fotografin
 Bruno Foresti (1923–2022), italienischer katholischer Erzbischof
 Florence Foresti (* 1973), französische Komikerin und Schauspielerin
 Giacomo Filippo Foresti (1434–1520), Augustinermönch und Chronist
 Giulio Foresti (1888–1965), französischer Automobilrennfahrer
 Johann Baptist von Foresti (1776–1849), österreichischer Offizier und Pädagoge
 Lucas Foresti (* 1992), brasilianischer Rennfahrer
 Luciana Aigner-Foresti (* 1936), italienische Archäologin und Etruskologin
 Traute Foresti (1915–2015), österreichische Schauspielerin, Poetin und Literaturkritikerin